Cap Blanc kan syfta på följande platser:

Mauretanien 

 Cabo Blanco (udde i Mauretanien), Dakhlet Nouadhibou,

Spanien 

 Cabo Blanco (udde i Spanien, Balearerna), 

Robotskapade Mauretanienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar